Blackheath hace referencia a:

 Blackheath (Nueva Gales del Sur), Australia
 Blackheath (Sudáfrica)
 Blackheath (Victoria), Australia

Inglaterra 
 Blackheath (Essex)
 Blackheath (Londres)
 Blackheath (Midlands Occidentales)